Municipio de Moreau puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Moreau (condado de Perkins, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Perkins.
 Municipio de Moreau (condado de Cole, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Cole.
 Municipio de Moreau (condado de Moniteau, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Moniteau.
 Municipio de Moreau (condado de Morgan, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Morgan.